Мясопуст — многозначный термин в русском языке, который может означать:
 Мясопуст — мясоед, когда по церковному уставу разрешена мясная пища.
 Мясопуст — мясопустное воскресенье за 56 дней до Пасхи (Неделя о Страшном Суде, канун масленой недели).
 Мясопуст — период Сырной седмицы и Великого поста, когда вкушение мяса запрещено церковным уставом.
 Мясопуст — одно из названий Масленицы у восточных славян.
 Мясопуст — славянские традиции праздника перед Великим постом.

См. также 
 Неделя мясопустная
 Карнавал